Вирівка:
 Вирівка — село в Україні, Сумська область
 Вирівка — станція Південно-Західної залізниці